Philippe Rouanet de Berchoux est un médecin militaire français. Médecin général des armées, il est directeur central du Service de santé des armées depuis le .

Biographie

Origine et formation 
Philippe Rouanet de Berchoux, né le 17 novembre 1959 à Toulouse, est admis à l’école du service de santé des armées de Bordeaux le 5 septembre 1977.

Docteur en médecine en 1986, il est affecté la même année en qualité de médecin adjoint au sein du 67 régiment d’infanterie à Soissons avant d’être nommé médecin-chef de son régiment en 1987. Il réussit le concours de l’assistanat dans la spécialité « direction et logistique médico-militaire ».

Il poursuit sa formation à l’école d’application du service de santé pour l’armée de terre à Paris.

Carrière militaire 

En 1990, il rejoint la direction du service de santé en région militaire de défense nord-est à Metz. Il assume les responsabilités d’adjoint au chef du bureau « emploi-personnel-soutien » et acquiert la même année le diplôme d’études supérieures spécialisé « économie de la santé » à l’université de la Sorbonne puis le diplôme d’état-major (75 promotion) en 1991.

Il est affecté en 1994 à la direction centrale du service de santé des armées à Paris comme adjoint au chef de la section « opérations - relations extérieures » de la sous-direction « organisation-logistique ».

La même année, il présente le concours de spécialiste des techniques médico-militaires dans la discipline « direction, économie et logistique du service de santé des armées » et rejoint le collège interarmées de défense (5 promotion) à Paris en 1997.

Il est promu médecin principal le 1er novembre 1996.

En 1998, il est muté pour servir au sein du commandement de la force d’action terrestre à Lille, en prenant les fonctions de conseiller santé et chef de la cellule santé au sein du bureau logistique.

En 2001, il rejoint l'état-major multinational à Florence au poste de conseiller santé et chef de la cellule santé. Et le 1er avril suivant il est promu médecin en chef.

En 2004, il occupe les fonctions d’adjoint au chef du bureau « opération-emploi personnel » et chef de la section « réserves » de la direction régionale du service de santé des armées à Saint-Germain-en-Laye.

En 2005, il est de nouveau affecté à la direction centrale du service de santé des armées à Paris en qualité de chef de la section « opérations » du bureau « organisation, opérations, relations internationales puis de chef du bureau « opérations » en 2006.

En 2008, il rejoint le cabinet du ministre de la défense en qualité de conseiller santé du ministre, adjoint santé du chef de cabinet militaire et chef de la cellule « santé et actions humanitaires ». Il est auditeur de la 62 session nationale de l’Institut des hautes études de la défense nationale en 2009.

En 2011, il est affecté à la direction centrale du service de santé des armées en qualité d’adjoint au sous-directeur « organisation, soutien, projection ». Le 1er juin de l’année suivante, il est promu au grade de médecin chef des services de classe normale.

Le 1er octobre suivant, il est nommé sous-directeur « opération, soutien et projection » par intérim.

Nommé sous-directeur « plans-capacités » à compter du 1er décembre 2012, il se voit conférer les rang et prérogatives de général de brigade avec appellation de médecin général le 1er janvier 2013.

Le 1er janvier 2015, il se voit conférer les rangs et prérogatives de général de division avec appellation de médecin général inspecteur et nommé adjoint « emploi » au directeur central. Il est promu médecin chef des services hors classe à la même date.

Le 30 décembre 2016, il est nommé directeur central adjoint du service de santé des armées.

Il est nommé inspecteur général du service de santé des armées et élevé aux rang et appellation de médecin général des armées le 20 janvier 2019.

Le 10 janvier 2020, il devient membre du Comité d’éthique de la défense.

Directeur central du Service de santé des armées 

Le 31 octobre 2020, Philippe Rouanet de Berchoux est nommée en conseil des ministres directeur central du service de santé des armées. Il succède au médecin général des armées Maryline Gygax Généro, directrice centrale de 2017 à 2020. Il a la mission de mettre en œuvre la feuille de route « Ambition 2030 » du SSA, que la Loi de programmation militaire 2019-2025 (LPM) place au cœur des enjeux opérationnels du ministère.

En tant que directeur central, il se déplace à plusieurs reprises auprès des troupes françaises engagées dans l'opération Barkhane au Mali, au Niger et au Tchad (juillet 2021 et mai 2022) et a notamment visité le dispositif de soutien médical opérationnel mis en place au profit de la Task Force Takuba. En février 2022, il effectue une visite auprès des forces françaises à Djibouti. Il va se rendre à l'étranger afin de rencontrer ses homologues dans le but d'échanger et de renforcer la coopération avec nos alliés, il va notamment rencontrer son homologue allemand, belge, britannique et américain.

Le 24 mars 2022, avec une partie des autorités du SSA et du personnel des établissements de la chaîne « Ravitaillement médical », Philippe Rouanet de Berchoux s'est rendu à Vitry-le-François, sur le site de l’établissement de ravitaillement sanitaire des armées (ERSA) de Marolles, pour une réunion de commandement. Il a ouvert cette réunion en soulignant l’importance des établissements de la chaîne du « RAVMED », qui œuvrent dans l’ombre mais sans lesquels le service ne pourrait pas assurer sa mission de soutien médical des forces armées.

Dès sa nomination à la tête du SSA, il continue la politique nationale de lutte contre la pandémie de Covid-19 en France et veille, au niveau ministériel, à ce qu'elle n’ait pas un impact sur la capacité opérationnelle des forces.

Vie privée 

Le médecin général des armées Philippe Rouanet de Berchoux est marié et père d’un enfant.

Décorations 
 
 
  Médaille de bronze de la Défense nationale
  Médaille des services militaires volontaires

Sources 
.
.
.
.

Références